Febus – zlatynizowana forma przydomku Apollina
 Febus de Châteaupers – kapitan gwardii – jedna z postaci powieści Victora Hugo Katedra Marii Panny w Paryżu oraz baletu Esmeralda
 Franciszek Febus – król Nawarry, jego przydomek we współczesnym świecie to Siera